Функе (Funke, Funcke):
 Корнелія Функе (Cornelia Funke), німецька письменниця та ілюстратор, автор
 5712 Функе (5712 Funke), астероїд головного поясу

Німецькі прізвища